Herslow kan syfta på någon av följande personer:

 Anna Herslow (1868–1963), kommunalpolitiker
 Carl Herslow (1836–1933), svensk tidningsman och politiker
 Carl Herslow (1877–1965), svensk militär och affärsman
 Carl Herslow (1911–1976), svensk godsägare
 Carl P. Herslow (född 1943), grundare av Skånepartiet
 Ernst Herslow (1838–1926), svenskt justitieråd
 Ernst C:son Herslow (1884–1967), svensk bankdirektör
 Ernst Herslow (1919–2003), svensk företagsledare
 Göran Herslow (1936–2001), svensk industriman
 Helena Herslow (1875–1944), svensk konstnär
 Jan Herslow (1912–2004), svensk industriman

Svenska efternamn